Intextomyces är ett släkte av svampar. Intextomyces ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Intextomyces